I Missed Flight 93 é um documentário sobre pessoas que perderam o voo United Airlines 93, um dos voos sequestrados como parte dos ataques de 11 de setembro de 2001, por várias razões. Foi ao ar originalmente no History Channel por volta do início de 2006. O documentário se concentra em três pessoas que, por uma reviravolta do destino, perderam o voo. A primeira entrevista foi de Frank Robertazzi, empresário, a segunda de Daniel Belardinelli, pintor, e a terceira de Heather Ogle, cirurgião de voo. 

Filmes dos Estados Unidos
Voo United Airlines 93
Filmes em língua inglesa
Filmes sobre os ataques de 11 de setembro de 2001
Documentários dos Estados Unidos